Лу́чшие бомбарди́ры чемпиона́та Бе́льгии по футбо́лу — список лучших бомбардиров чемпионата Бельгии начиная с сезона 1945/46. Лучшим бомбардиром становится игрок, забивший больше всех мячей в чемпионате Бельгии.

Самым успешным футболистом является Эрвин Ванденберг, бывший лучшим бомбардиром 6 раз. Первым иностранцем, получившим награду стал голландец Ян Мюлдер, который забил больше всех голов в сезоне 1966/67. Пять раз игроки делили титул лучшего бомбардира. Самым успешным клубом, который более других делегировал лучших бомбардиров, стал «Андерлехт», игроки которого становились лучшими 20 раз. Чаще всех побеждали бельгийские футболисты — 43 раза.

Примечания

Ссылки 
 Лучшие бомбардиры чемпионата Бельгии
 Website KBVB, Topschutters.

Футбольные награды
Футбол в Бельгии